Андрій Олегович Вдовіченков ( 15 листопада 1986) — український футболіст, нападник рубежівського «Сокола».

Життєпис 
Олег Вдовіченков народився 15 листопада 1986 року. Вихованець олександрійського «Кристалу».

На професіональному рівні дебютував у складі МФК «Олександрії» 15 липня 2004 року в домашньому матчі 3-го туру групи В Другої ліги чемпіонату України проти харківського «Геліоса», в якому олександрійці поступилися з рахунком 1:2. Андрій вийшов на поле в тому поєдинку на 85-й хвилині, замінивши Дмитра Вітера. Дебютним голом на професіональному рівні відзначився 11 вересня 2004 року. Сталося це в виїзному матчі 6-го туру групи В Другої ліги чемпіонату України проти донецького «Шахтаря-3». Вдовіченков у тому поєдинку вийшов на поле на 46-й хвилині, замінивши Андрія Демковського, а на 55-й хвилині відзначився голом. Загалом у складі олександрійських муніципалів зіграв 33 матчі та забив 2 м'ячі.

У 2008 році зіграв 7 матчів (3 голи) в складі «Олександрії-Аметиста» в аматорському чемпіонаті України, крім того став переможцем чемпіонату області. У 2009 та 2010 роках виступав у складі южноукраїнського «Тепловика».

З 2010 по 2013 роки виступав у складі головківського «УкрАгроКому». На професіональному рівні за головківську команду дебютував 16 липня 2011 року в 1-му попередньому раунді кубку України, в якому «УкрАгроКом» переміг із рахунком 2:1 краматорський «Авангард». В чемпіонаті України за аграріїв дебютував 23 липня 2011 року в матчі 1-го туру групи А Другої ліги чемпіонату України проти хмельницького «Динамо», в якому головківська команда здобула перемогу з рахунком 3:0. Вдовіченков у тому матчі вийшов у стартовому складі й відзначився двома голами, на 16-й та 29-й хвилинах, а на 83-й хвилині його замінив Дмитро Володченков. Загалом у футболці головківської команди в чемпіонатах України зіграв 64 матчі та відзначився 7 голами, ще 5 матчів у складі клубу провів у кубку України.

У 2014 році захищав кольори аматорського на той час клубу «Агрофірма-П'ятихатська» (с. Володимирівка, Петрівського району Кіровоградської області). Зараз перебуває в статусі вільного агента.

Досягнення

На професіональному рівні 
  Друга ліга чемпіонату України
  Бронзовий призер (1): 2012/13 (Група Б)

На аматорському рівні 
  Кубок України серед аматорів
  Володар (1): 2014

  Чемпіонат України серед аматорів
  Срібний призер (1): 2014

  Кубок Кіровоградської області
  Володар (1): 2014

  Чемпіонат Кіровоградської області
  Чемпіон (2): 2008, 2014

  Чемпіонат Миколаївської області
  Бронзовий призер (1): 2009

  Кубок Миколаївської області
  Володар (1): 2010

  Суперкубок Миколаївської області
  Фіналіст (1): 2010

Примітки

Джерела 
 Статистика виступів в Україні на офіційному сайті ФФУ
 
 
 
 
 
 Профіль гравця  на сайті soccerpunter.com
 Профіль гравця на сайті footballdatabase.eu

Українські футболісти
Футболісти «Украгрокома»
Футболісти «Тепловика» (Южноукраїнськ)
Футболісти «Інгульця»
Футболісти «Сокола» (Михайлівка-Рубежівка)